Ива́н Лебеде́нко:
 Лебеденко, Иван Иванович (1913—1970) — полный кавалер ордена Славы.
 Лебеденко, Иван Максимович (1921—1980) — Герой Советского Союза.